Хусаин Кунакбай (наст. имя — Хусаин Ахметьянович Кунакбаев; ; 1912—1943) — башкирский поэт и переводчик, журналист. Член Союза писателей Башкирской АССР (1940).

Биография 

Кунакбаев Хусаин Ахметьянович родился 12 февраля 1912 года в деревне Нургалино Орского уезда Оренбургской губернии (ныне Баймакского района Башкортостана). Рано остался сиротой, с 1922 года воспитывался в детском доме в деревне Билалово.

С 1925 года учился в школе села Темясово Зилаирского кантона.

С 1929 года работал секретарем Бурзянского волостного исполнительного комитета, а после заведующим и преподавателем Старо-Мунасиповской школы 1-й степени.

С осени 1930 года являлся сотрудником редакции газеты «Кызыл Башкортостан», Республиканского комитета радиофикации при Совете народных комиссаров Башкирской АССР.

В 1932—1936 гг. учился в Башкирском педагогическом институте имени К. А. Тимирязева.

В 1936—1937 гг. являлся преподавателем Давлекановского и Стерлитамакского педагогических училищ.

В 1937 году был репрессирован как «башкирский националист», а в 1939 году освобождён.

С 1940 года работал учителем в Стерлибашевской средней школе № 1, а в 1942 году — директором Табулдинской школы Стерлибашевского района Башкирской АССР.

В 1942 году уходит на фронт.

Погиб 15 февраля 1943 года в бою у села Ольховатка, близ города Новый Оскол Белгородской области.

Творческая деятельность 
В 1935 году был издан первый поэтический сборник «Дуҫлыҡ тураһында йырҙар» («Песни о дружбе»). В произведениях Хусаина Кунакбая восхваляется любовь к родине, интернационализм. Поэма «Хәтимә» (1936; «Хатима») была посвящена судьбе башкирской женщины.

Хусаином Кунакбаем переведены на башкирский язык произведения Дж. Лондона, И. В. Гёте, А. С. Пушкина и других.

Книги 
 Шиғырҙар. Өфө, 1957.
 Хөсәйен Ҡунаҡбай. //Утлы йылдар ауазы. Өфө, 1985.

Память 
Именем поэта в деревне Нижнетагирово названа улица.

Примечания

Ссылки 
 Шакуров Р. З. Кунакбай Хусаин (Кунакбаев Хусаин Ахметьянович), поэт // Башкортостан: Краткая энциклопедия. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 1996. — С.357.
 Höseyin Kunakbay.//Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi: Başkurt Edebiyatı. Т.29.
 Шакуров Р. З. Кунакбай Хусаин// Статья в Башкирской энциклопедии.

Башкирские поэты
Башкирские писатели
Переводчики на башкирский язык
Журналисты Башкортостана
Репрессированные в Башкортостане
Погибшие в боях Великой Отечественной войны